Abdoulaye Fadiga peut faire référence à :

 Abdoulaye Fadiga (1935-1988), économiste ivoirien ;
 Abdoulaye Fadiga (?-), sportif français.